Фред Уоррен Маклафферти (11 мая 1923, Эванстон (Иллинойс) — 26 декабря 2021, Итака) — американский , работавший в области масс-спектрометрии. Наиболее известен как первооткрыватель химической реакции перегруппировки Маклафферти, которая часто проявляется при масс-спектрометрии. Вместе с  он впервые разработал газовый хромато-масс-спектрометр. Он также выяснил роль диссоциации при электронном захвате в фрагментации ионов газовой фазы.

Биография 
Фред Маклафферти родился в Эванстон, штат Иллинойс, в 1923 году, но учился в школе в Омахе, штат Небраска, окончив её в 1940 году. Неотложные требования Второй мировой войны ускорили его обучение в Университете Небраски ; он получил степень бакалавра в 1943 году и после этого поступил в вооруженные силы США. Он служил в Западной Европе во время вторжения в Германию и был награжден значком боевого пехотинца, Пурпурным сердцем, пятью медалями  Бронзовая звезда и наградой Президентского подразделения . 

Вернулся в Университет Небраски в конце 1945 года и получил степень магистра в 1947 году. Продолжал работать под руководством Уильяма Миллера в Корнельском университете, где получил докторскую степень. в 1950 году. Затем занял постдокторскую должность исследователя в Университете Айовы.

Доу Кемикал 
Он занял должность в Dow Chemical в Мидленде, штат Мичиган, в 1950 году и отвечал за масс-спектрометрию и газовую хроматографию с 1950 по 1956 год. В 1956 году он стал директором Восточной исследовательской лаборатории Доу во Фрамингеме, штат Массачусетс. За это время он разработал первый газовый хромато-масс-спетрограф и разработал методы определения структуры органических молекул с помощью масс-спектрометрии, в первую очередь в применении аналитической методики, сейчас известной как перегруппировка Маклафферти.

Академическая карьера 
С 1964 по 1968 год он был профессором химии в Университете Пердью. В 1968 году он вернулся в свою альма-матер, Корнельский университет, на должность профессора химии. Он был избран в Национальную академию наук США в 1982 году. Находясь в Корнелле, Маклафферти собрал одну из первых полных баз данных масс-спектров и впервые применил методы искусственного интеллекта для интерпретации результатов хромата-масс-спектрографа. Его программа PBM. STIRS широко используется для экономии часов трудоемкой работы, которая в противном случае требовалась бы для ручного анализа результатов хромата-масс-спектрографа.

Личная жизнь и смерть 
Маклафферти умер в Итаке, штат Нью-Йорк, 26 декабря 2021 года в возрасте 98.

Почести и награды 

 Премия ACS 1971 года в области химического приборостроения.
 Премия ACS 1981 года в области аналитической химии
 1984 Медаль Уильяма Х. Николса
 Премия Эспера 1985 года
 1985 Золотая медаль Дж. Дж. Томсона от Международного общества масс-спектрометрии.
 Премия Питтсбурга по аналитической химии 1987 г. 
 Премия Филда и Франклина 1989 г. за масс-спектрометрию
 Золотая медаль Неаполитанского университета 1989 г.
 1992 Золотая медаль Роберта Бойля от Королевского химического общества.
 Премия «Пионер химии» 1996 г. от Американского института химиков
 1997 Медаль Бийвоет Центра биомолекулярных исследований Бийвоет.
 1999 г. Медаль Дж. Гейровского Чешской академии наук. 
 2000 г. Золотая медаль Г. Натта от Итальянского химического общества. 
 2001 Медаль Торберна Бергмана от Шведского химического общества.
 2003 Джон Б. Фенн, выдающийся вклад в масс-спектрометрию Американского общества масс-спектрометрии (ASMS).
 Медаль Лавуазье 2004 г. Французского химического общества.
 Премия Пера Эдмана 2006 года Международной ассоциации белковой структуры.
 Премия Наканиши 2015 г. от Американского химического общества

Примечания

Библиография

Ссылки 

 Разговор с Фредом В. Маклафферти, 2006 г., 90-минутное видео, для Корнельского университета.
 
 

Персоналии:Dow Chemical
Члены Национальной академии наук США
Почётные доктора Университета Пердью
Почётные доктора Льежского университета
Выпускники Северной средней школы Омахи
Преподаватели Корнеллского университета
Выпускники Корнеллского университета
Преподаватели Университета Пердью
Масс-спектрометристы
Умершие в 2021 году
Родившиеся в 1923 году